

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 2 березня — український футболіст Юрій Приймак
 19 липня — український військовик, Почесний громадянин міста Тернополя Віталій Лотоцький;  2015 під Дебальцевим Донецької області

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1979 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання